

Miejscowości w Polsce 
 Piątki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Piątki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Inne 
 Piątki – organizacja kobieca, działająca w czasie powstania styczniowego, wspierająca szpitale polowe i pomagająca rodzinom zabitych i uwięzionych powstańców